Louis Poirier peut désigner :
 Louis Poirier, le vrai nom de Julien Gracq (1910-2007), un écrivain français ;
 Louis Poirier (1680-1718), Premier médecin du roi de France Louis XV ;
  (1894-1980), un militaire français.